Палафольс () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 16,47 км². Население — 8773 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos estadísticos

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны